Die Verbandsliga Südbaden ist die höchste Spielklasse des Südbadischen Fußballverbandes.

Bis zur Gründung der Oberliga Baden-Württemberg in der Saison 1978/79 war die Verbandsliga – damals 1. Amateurliga – die oberste Amateurklasse (dritthöchste deutsche Spielklasse). Mit Einführung der Oberliga Baden-Württemberg wurde die Verbandsliga Südbaden zunächst zur vierthöchsten und mit Einführung der Regionalliga Süd 1994/95 zur fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland. Seit der Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 ist sie die sechsthöchste Spielklasse.

Modus 
Der Meister der Verbandsliga Südbaden qualifiziert sich für die Oberliga Baden-Württemberg. Der Zweitplatzierte kann über je zwei Relegationsspiele gegen den Zweiten der Verbandsliga Baden sowie (im Falle des Weiterkommens) den Zweiten der Verbandsliga Württemberg ebenfalls aufsteigen. Üblicherweise steigen die vier letztplatzierten Mannschaften in die drei Staffeln der Landesliga Südbaden (Baden-Baden/Offenburg, Freiburg/Hochrhein, Schwarzwald/Bodensee) ab.

Saison 2022/23 
Die Saison 2022/23 ist die 14. Spielzeit als sechsthöchste Spielklasse. Sportlich qualifiziert haben sich:
 Die Vereine auf den Plätzen 2 bis 12 der vorangegangenen Saison
 Die Aufsteiger:
FV Rot-Weiß Elchesheim und SC Hofstetten (Landesliga 1)
Bahlinger SC II (Landesliga 2)
FC Singen 04 (Landesliga 3)
 Die Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg:
 SV Linx
 FV Lörrach-Brombach

(A) = Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg
(N) = Aufsteiger aus den Landesligen

Statistik

Bisherige Meister 
Vorgänger der Verbandsliga Südbaden als höchste Spielklasse des Südbadischen Fußballverbandes war die 1. Amateurliga, welche unter dieser Bezeichnung von 1950 bis 1978 existierte. Die Vorgängerligen der 1. Amateurliga zwischen 1946 und 1950 trugen wechselnde Bezeichnungen.

Auf- und Absteiger 
In dieser Tabelle sind die Aufsteiger und Absteiger seit 2006 aufgelistet.
Die Anzahl der Absteiger, sowie deren Platzierungen, variieren je nach der Staffelstärke und den Auf- bzw. Abstiegssituationen in jeder Saison.
Der Vizemeister tritt in der Aufstiegsrelegation gegen die Zweitplatzierten der Verbandsligen Baden und Württemberg an. Zuletzt konnte sich der Vertreter der Verbandsliga Südbaden in der Saison 2018/19 (Freiburger FC) durchsetzen.

Weblinks 
 Aktuelle Tabelle der Verbandsliga Südbaden bei fupa.net

Einzelnachweise 

Verbandsliga Sudbaden
Verbandsliga Sudbaden